Tondi Kiré steht für:

 Tondi Kiré (Dingazi), Weiler in der Gemeinde Dingazi in Niger
 Tondi Kiré (Niamey), Weiler in der Stadt Niamey in Niger